San Sabino può riferirsi:

Geografia 

Castel San Pietro Sabino – frazione di Poggio Mirteto in provincia di Rieti
San Sabino – frazione di Giano dell'Umbria in provincia di Perugia
San Sabino – frazione di Osimo in provincia di Ancona
San Sabino – frazione di Spoleto in provincia di Perugia

Santi 
San Sabino, vescovo di Avellino del VI secolo, 9 febbraio
San Sabino di Canosa, vescovo di Canosa del VI secolo, 9 febbraio
San Sabino di Catania, vescovo di Catania nell'VIII secolo, 
San Sabino eremita, 9 ottobre
San Sabino martire d'Egitto, 13 marzo
San Sabino di Monselice, vescovo di Spoleto del IV secolo, 7 dicembre
San Sabino di Piacenza, 11 dicembre

Edifici 
Basilica di San Sabino a Canosa di Puglia
Cattedrale di San Sabino a Bari
Chiesa di San Sabino

Pagine correlate 

Sabino
San Savino